Sonic Nurse — тринадцатый студийный альбом группы Sonic Youth, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Обложка альбома представляет собой картину художника Ричарда Принса Sonic Youth Nurse из серии Nurse Paintings. Ещё несколько картин Р. Принса из той же серии были использованы в оформлении буклета альбома.

Список композиций

Бонусные композиции

Чарты

В записи участвовали 
 Ким Гордон (вокал, гитара, бас-гитара)
 Тёрстон Мур (вокал, гитара)
 Ли Ранальдо (гитара, вокал)
 Стив Шелли (ударные)
 Джим О’Рурк (гитара, бас-гитара)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Sonic Youth